Беловодка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Беловодка — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Беловодка — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Беловодка — деревня в Суражском районе Брянской области.